Filograna conglobatula är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Filograna conglobatula ingår i släktet Filograna och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
conglobatula